«Агент по имени Далила» — телефильм режиссёра Ричарда Франклина, триллер с главными ролями Ким Кэттролл, Билли Зейна, Дайаны Ригг, Йорго Вояджис и Франсуа Гетари. Просматривать этот фильм можно детям от 13 лет вместе с родителями.

Сюжет 
Во время выполнения одного из своих заданий погибла прекрасная женщина Далила, секретный агент. На её основе учёные решили сделать получеловека — полуробота — киборга, который должен продолжить борьбу с врагом. Далила выполняет своё очередное задание — она должна найти террориста, который хочет сделать атомную бомбу. Она отправляется в погоню за ним — террорист следует в Россию, чтобы раздобыть там плутоний. Во время погони она выясняет, что это тот, кто убил её когда она ещё была человеком.

В ролях 
 Ким Кэттролл — Далила
 Билли Зейн — Поль
 Дайана Ригг — Джудит
 Йорго Вояджис — Алек Кашариан
 Франсуа Гетари — Лукас
 Филип Соколофф — иракский учёный
 Даун Комер — техник лаборатории, специалист по языкам

Интересные факты 
 Фильм был показан впервые 29 августа 1994 года в США
 В русском переводе фильм имеет и другое название — «Бегущая Далила»
 Фильм выходил в двух версиях: стандартная имеет длину 85 минут, а полная — 97 минут
 Фильм был создан в 1992 году, но был показан по телевидению только в 1994 году
 Фильм является пилотом для несуществующего сериала.

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы Ричарда Фрэнклина
Фильмы США 1992 года